

Toponymes

Harrison, municipalité rurale canadienne du Manitoba.

Harrison, ville d'Arkansas ;
 Harrison, ville située en Géorgie ;
 Harrison, ville de l'Idaho ;
 Harrison, communauté non-incorporée de l'Illinois ;
 Harrison, ville du Maine ;
 Harrison, ville du Michigan ;
 Harrison, ville du Nebraska, siège du comté de Sioux ;
 Harrison, ville du New Jersey ;
 Harrison, municipalité (town) du comté de Westchester, dans l'État de New York ;
 Harrison, ville de l'Ohio ;
 Harrison, village du Wisconsin ;
 Harrison, station du métro de Chicago ;
  ;
 .
 La Harrison Lake Patrol Cabin, cabane en rondins américaine dans le comté de Flathead, dans le Montana, inscrite au Registre national des lieux historiques.

Harrison, fleuve de l'Île du Sud.

Nom de famille 

 Amy Harrison (1996-), footballeuse australienne ;
 Anna Harrison (1775-1864), épouse de William Harrison ;
 Anna J. Harrison (1912-1998), chimiste américaine ;
Annie Fortescue Harrison (1848-1944), compositrice anglaise ;
 Austin Harrison (1873-1928), journaliste britannique ;

 Beatrice Harrison (1892-1965), violoncelliste anglaise ;
 Benjamin Harrison (1833-1901),  président des États-Unis d'Amérique ;
 Benjamin Harrison V (1726-1791), homme politique américain, père de William Harrison et arrière-grand-père du précédent ;
 Blaise Harrison, réalisateur franco-suisse ;
 Bob Harrison, batteur du groupe québécois Offenbach ;
 Calvin Harrison (1974-), athlète américain ;
 Caroline Harrison (1832-1892),  épouse de Benjamin Harrison ;
  ;
 Cecil Stanley Harrison, (1902-1962), bailli de Jersey ;
 Charles Harrison (1942-2009), historien de l'art et universitaire britannique ;
 Clint Cotis Harrison (1976-), joueur de basket-ball américain ;
  ;
 D'Angelo Harrison (1993-), joueur américain de basket-ball ;
 Daryl Harrison, homme politique provincial canadien ;
  ;
 Doane Harrison (1894-1968), monteur et producteur américain ;

 Edward Harrison (1766-1838), médecin britannique ;
 Ethel Bertha Harrison (1851-1916), essayiste et militante antisuffragiste britannique, mère d'Austin Harrison et épouse de Frederic Harrison ;
 Frederic Harrison (1831-1923), écrivain, juriste et historien britannique, père d'Austin Harrison ;
  ;
 Glenn Harrison, économiste américain ;
 Gregory Harrison (1950-), acteur américain ;
 Harry Harrison (1925-2012), écrivain de science-fiction ;
 Hazel Harrison (1883-1969), pianiste de concert afro-américaine ;
 Jaime Harrison (1976-), homme politique américain ;
 Jamie Harrison (1960-), autrice américaine de roman policier ;
 Jane Ellen Harrison (1850–1928), érudite de la littérature antique, linguiste et féministe britannique ;
 Jane Irwing Harrison (1804-1846), belle-fille de William Harrison ;
 Jenny Harrison (1949- ), mathématicienne américaine ;
 Jeremy Harrison (1978-), homme politique canadien ;
 Jerry Harrison (1949-),  musicien et producteur américain, membre du groupe Talking Heads ;
 Jessica Harrison (1977-), triathlète franco-britannique ;
 Jim Harrison (1947-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Jim Harrison (1937-2016), écrivain américain ;
 Jimmy Harrison (1900-1931) tromboniste de jazz américain ;
 J. Michael Harrison (1944-), mathématicien américain ;
  ;
  ;
 Jonty Harrison (1952-), compositeur britannique de musique électroacoustique ;
 Joshua Harrison (1995-), coureur cycliste australien ;
 Justin Harrison (1974-), joueur australien de rugby à XV ;
 Kathleen Harrison (1892-1995), actrice britannique ;
 Kayla Harrison (1990-), judokate américaine ;
 Kelvin Harrison Jr. (1994-), acteur américain ;
 Kenny Harrison (1965-), athlète américain ;
 Leanne Harrison (1958-), joueuse de tennis australienne ;
 Les Harrison (1904-1997), joueur, entraîneur de basket-ball américain ;
 Linda Harrison (1945-), mannequin et actrice américaine ;
 Lyndon Harrison (1947-), homme politique britannique ;
 M. John Harrison (1945-), auteur britannique de science-fiction ;
 Martin Harrison (1935-1992), archéologue britannique ;
 Marvin Harrison (1972-), joueur américain de football américain ;
  ;
 Matthew Harrison (1960-), réalisateur, scénariste, producteur, acteur et monteur américain ;
 Michael Harrison (1907-1991), écrivain britannique ;
 Mike Harrison (1956-), joueur anglais de rugby à XV ;
 Nevin Harrison (2002-), céiste américaine ;
  (1951-), musicien britannique (Blondie) ;
 Noel Harrison (1934-2013), skieur, chanteur et acteur anglais ;
  ;
 Peter Harrison (), architecte américain ;
 Peter Harrison (1955-), historien australien ;
 Queen Harrison (1988-), athlète américaine ;
 Randy Harrison (1977-), acteur américain ;
 Rex Harrison (1908-1990), acteur britannique ;
 Richard Harrison (1921-2003), homme politique néo-zélandais ;
 Richard Harrison (1936-), acteur américain ;
 Richard Benjamin Harrison (1941-2018), homme d'affaires américain ;
 Ross Granville Harrison (1870-1959), biologiste britannique ;

 Sadie Harrison (1965-), compositrice britannique ;
 Samuel Bealey Harrison (1802-1867), premier ministre du Canada-Uni pour le Canada-Est ;
  ;
 Saul Harrison (1888-1944), acteur et réalisateur américain ;
 Susie Frances Harrison (1859-1935), poétesse et compositrice canadienne ;

  ;
 Tillson Lever Harrison (1881-1947), médecin canadien, officier de l'armée et aventurier ;
 Tinsley Randolph Harrison (1900-1978), médecin américain ;

 Wallace K. Harrison (1895-1981), architecte américain ;
  ;
 Wendell Harrison (1942-), saxophoniste, clarinettiste et compositeur de jazz américain ;
 William Henry Harrison (1773-1841),  président des États-Unis d'Amérique.

Prénom

Titre 

 George Harrison, album sorti en 1979 par George Harrison.

Divers 
 .
 Leyla Harrison, personnage de la série X-Files

Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme anglais